Cissococcomyces är ett släkte av svampar. Cissococcomyces ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Cissococcomyces